Бхолахат — топоним.

 Бхолахат — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Бхолахат — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Навабгандж.